Desel ist der Name folgender Personen:

 Jochen Desel (1929–2023), deutscher Theologe
 Efraim Yehoud-Desel (* 1952), deutscher Rabbiner